Beckendorf bezeichnet

 Beckendorf (Bad Kötzting), Ortsteil der Stadt Bad Kötzting im Landkreis Cham in Bayern
 Beckendorf (Bengerstorf), Ortsteil der Gemeinde Bengerstorf im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Beckendorf (Granzin), Ortsteil der Gemeinde Granzin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern
 Beckendorf (Oschersleben), Ortsteil der Kreisstadt Oschersleben (Bode) im Landkreis Börde in Sachsen-Anhalt

Siehe auch
 Beggendorf
 Beckedorf (Begriffsklärung)